Löcherbach steht für:

 Löcherbach (Asdorf), rechter Zufluss der Asdorf nach Hahnhof, Ortsgemeinde Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Löcherbach (Harbach), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Harbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Löcherbach ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Löcherbach (* 1957), deutscher Sozialpädagoge, Pädagoge und Sozialarbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Lochbach
 Locherbach
 Löchergraben